Friedrich Wilhelm von Götzen ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Wilhelm von Götzen der Ältere (1734–1794), Generaladjutant Friedrichs des Großen und Gouverneur der Grafschaft Glatz
 Friedrich Wilhelm von Götzen der Jüngere (1767–1820), preußischer Generalleutnant und Gouverneur von Schlesien